Храм дружбы () — небольшой круглый павильон в западной части парка Сан-Суси в Потсдаме. Построен недалеко от Нового дворца к югу от главной парковой аллеи архитектором Карлом фон Гонтардом по заказу прусского короля Фридриха II в память о его любимой сестре маркграфине Вильгельмине, умершей в 1758 г. Ротонда Храма дружбы является панданом к находящемуся севернее Античному храму.

Первый павильон в Нейруппине 
Образцом при создании Храма дружбы послужил Храм Аполлона в нейруппинском саду Амальтеи. Первая работа архитектора Георга Венцеслауса фон Кнобельсдорфа появилась в декоративно-плодовом саду при резиденции кронпринца и командира полка Фридриха в 1735 г.

Изначально Храм Аполлона был открытой ротондой, однако в 1791 г. просветы между колоннами были заложены. В августе 1735 г. Фридрих писал своей сестре Вильгельмине: «Садовый домик — это храм из восьми дорических колонн, несущих купол. На нём установлена статуя Аполлона. Как только он будет готов, мы принесём жертву — конечно же, тебе, дорогая сестра, покровительница изящных искусств».

Павильон в парке Сан-Суси 

Как и Храм Аполлона в Нейруппине, место поминовения своей любимой сестры Фридрих Великий оформил как открытую ротонду, слегка выпуклая крыша которой держится на восьми парных коринфских колоннах. Типологической основой этой формы является моноптер в античной Греции, где такие навесы возводились над культовыми скульптурами и мавзолеями.

Сидящая статуя Вильгельмины Прусской в натуральную величину в нише полуциркульной арки на узкой задней стене выполнена в мастерской скульпторов братьев Иоганна Давида и Иоганна Лоренца Вильгельма Ренцев. Образцом для мраморной скульптуры послужил портрет кисти придворного живописца Антуана Пэна. Медальоны в основании колонн с изображениями дружеских пар времён античности и книга в её руке призваны напомнить о любви маркграфини к древней истории.

Литература 
 Generaldirektion der Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci (Hrsg.): Potsdamer Schlösser und Gärten. Bau und Gartenkunst vom 17. bis 20. Jahrhundert. UNZE VG mbH, Potsdam 1993 ISBN 3-910196-14-4

Всемирное наследие в Германии
Здания и сооружения, построенные в 1770 году
Ротонды
Памятники Потсдама
Павильоны Сан-Суси
Архитектура классицизма
Фридрих II (король Пруссии)